Eqalugaarsuit Kuuat bezeichnet:
 Eqalugaarsuit Kuuat (Fluss, Isortoq), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Eqalugaarsuit Kuuat (Fluss, bei Napasoq), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Eqalugaarsuit Kuuat (Fluss, bei Eqalugaarsuit), Fluss im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Eqalugaarsuit Kuuat (Fluss, Eqalugaarsuit Killiit), Fluss im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Eqalugaarsuit Kuuat (Fluss, Itillip Ilua), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Eqalugaarsuit Kuuat (Fluss, Nassuttooq), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland